Szabó Hedvig (1927) kosárlabdázó
 Szabó Hedvig (1966) kézilabdázó